O Bol d'Or pode referir-se a: 
 Bol d'Or (vela) - regata do Lago Lemano, Suíça
 Bol d'Or (moto) - corrida de motos na França

Eventualmente existe o Ballon d'Or - o Ballon de Ouro de  futebol